Slova Winona, Wynona či Wynonna mají více významů:

Geografie  
 Winona (Arizona) – město v Arizoně
 Winona (Kansas) – město v kansaském okrese Logan
 Winona (Minnesota) – město v minnesotském okrese Winona
 Winona (Mississippi) – město v mississippském okrese Montgomery
 Winona (Missouri) – město v missourském okrese Shannon
 Winona (Ohio)  – obec v ohijském okrese Columbiana
 Winona (Texas) – město v texaském okrese Smith
 Winona County – okres v Minnesotě
 Winona Lake  – město v indianském okrese Kosciusko
 Wynona – město v oklahomském okrese Osage

Osoby 
 Winona (křestní jméno) – více osobností s křestním jménem Winona